Glen Ridge (Flórida)
 Glen Ridge (Nova Jérsei)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos